Джо́рдон Э́шли Фе́ми А́йб (; 8 декабря 1995, Лондон) — английский футболист, полузащитник.

Клубная карьера

«Уиком Уондерерс» 
Айб начал свою карьеру в академии клуба «Уиком Уондерерс», а дебютировал в основной команде 9 августа 2011 года в матче розыгрыша Кубка лиги против «Колчестер Юнайтед», выйдя на замену. Примечательно, что на момент матча Джордону было всего лишь 15 лет и 244 дня. 15 октября 2011 года он вышел на замену на 90 минуте в матче против «Хартлпул Юнайтед», таким образом, став самым молодым игроком «Уикома» и Футбольной лиги, выходившим на поле в основном составе. Спустя две недели, 29 октября, в первом же матче, начатом с первых минут, Айб забил гол в ворота «Шеффилд Уэнсдей», став ещё и самым молодым автором гола в истории клуба из Букингемшира. За все время, проведенное в «Уикоме», Джордон забил 1 гол в 11 матчах.

«Ливерпуль» 
12 декабря 2011 года стало известно, что Айб подписал предварительный контракт с «Ливерпулем», а уже 20 декабря было официально объявлено о переходе игрока. 22 июля Джордон дебютировал в составе «красных» в товарищеской игре с «Торонто», после чего был заменен во втором тайме на Джо Коула. 19 мая 2013 года Айб дебютировал за «Ливерпуль» в Премьер-лиге, отличившись голевой передачей на Филиппе Коутиньо в домашнем матче против «Куинз Парк Рейнджерс», который закончился победой для мерсисайдского клуба со счетом 1:0.

8 февраля 2014 года в 25-м туре чемпионата Англии против лондонского «Арсенала», Айб впервые в этом сезоне вышел на поле, заменив на 78 минуте Стивена Джеррарда.

5 ноября 2015 года в поединке 4-го тура Лиги Европы «Ливерпуль» одолел на выезде казанский «Рубин», Айб отметился своим первым голом за «Ливерпуль».

Международная карьера 
24 октября 2012 года Джордон Айб впервые вышел на поле в составе сборной Англии до 18 лет, дебютировав в матче против одногодок из Италии.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Борнмута» 
 Профиль на официальном сайте Премьер-лиги 
 Профиль и статистика игрока на LiverBird.ru 

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Уиком Уондерерс»
Игроки ФК «Ливерпуль»
Игроки ФК «Бирмингем Сити»
Игроки ФК «Дерби Каунти»
Игроки ФК «Борнмут»